Джокондо Альбертолли (; 24 июля 1742, Бедано, Швейцария — 15 ноября 1839, Милан) — ломбардский архитектор, декоратор, живописец,  швейцарского происхождения, представитель классицизма.

Биография 
Родился в семье архитектора. С 11-летнего возраста десять лет учился в Парме в академии изящных искусств.

Занимался созданием не только зданий и сооружений, но и украшений разного типа. Одновременно с ваянием время от времени писал картины. Альбертолли был одним из основателей Академии Брера в 1775 году. Наполеон в 1809 году сделал его рыцарем железной короны.

На протяжении 37 лет был руководителем и профессором школы орнамента академии Брера, но был вынужден передать эту должность своему племяннику в 1812 году из-за болезни глаз.

Проектировал церкви, дворцы, ворота и общественные здания. Примером его трудов служит вилла Мельци, созданная как загородная резиденция вице-президента Цизальпинской республики Франческо Мельци.

Вместе с архитектором Джузеппе Пьермарини участвовал в формировании архитектуры наполеоновской Ломбардии. Оказал влияние на творчество Аппиани Андреа.

Его братом был Грато Альбертолли, швейцарский архитектор и декоратор. Сын Рафаэль стал гравёром.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Albertolli, Giocondo

Архитекторы Италии XVIII века
Архитекторы Италии XIX века
Архитекторы Швейцарии
Художники Италии XVIII века
Художники Италии XIX века
Художники Швейцарии
Архитекторы Милана
Дизайнеры Италии